Oka může znamenat:

 Oka (přítok Volhy) – řeka v Rusku, přítok Volhy
 Oka (přítok Angary) – řeka v Rusku, přítok Angary
 Oka (vulkanické pole) – vulkanické pole v Rusku
 oka (jednotka) – stará jednotka objemu a hmotnosti (1,3 kg nebo 1,3 litru)  – uváděna také jako okka
 oka (plodina) – bramborám podobná plodina pěstovaná v Jižní Americe, někdy označovaná jako jamy
 Lada Oka – malý ruský (sovětský) automobil
 OTR-23 Oka – raketový systém sovětské armády
 2B1 Oka – sovětský těžký minomet
 Jokosuka MXY-7 Óka – Japonsko japonská sebevražedná puma
 tvar množného čísla slova oko